Бартц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бартц, Иван Августович (1848-1933) — немецкий композитор, органист и хормейстер.
 Бартц, Кэрол (род. 1948) — американская предпринимательца, бывший президент и CEO компании «Yahoo!».